El nombre de Casa de la Ciudad puede aludir a alguno de los siguientes edificios públicos:

 Casa de la Ciudad de Barcelona
 Casa de la Ciudad de Seo de Urgel